Мокино — название населённых пунктов в России:

 Мокино — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Мокино — деревня в Кумёнском районе Кировской области.
 Мокино — село в Советском районе Кировской области.
 Мокино — деревня в Белозерском районе Курганской области.
 Мокино — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Мокино — село в Нытвенском районе Пермского края.
 Мокино — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Мокино — деревня в Чернушинском районе Пермского края.
 Мокино — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Мокино — деревня в Балезинском районе Удмуртии.

См. также 
 Мокина